Lestas é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Anthoxanthum amarum
 Anthoxanthum odoratum